Cinema
 The Amityville Curse, filme de 1990, 5º da série Amytiville
 The Curse of Frankenstein, filme de 1957
 Halloween: The Curse of Michael Myers, 6º filme da cinessérie Halloween
 The Curse of the Jade Scorpion, filme
 The Curse of the Werewolf, filme

Jogos eletrônicos
 Castlevania III: Dracula's Curse
 Castlevania: Curse of Darkness

Literatura
 The Titan's Curse, livro da série Percy Jackson e os Olimpianos
 The Curse of the Mummy's Tomb, livro
 The Curse of Capistrano, livro de Johnston McCulley que deu origem ao herói Zorro

Música
 The Curse (álbum de Atreyu)
 The Curse (Napalm Death), EP da banda britânica
 Break the Curse, álbum da banda Mortification
 The Curse of Blondie, álbum da banda Blondie
 Curse of the Hidden Mirror, álbum da banda Blue Öyster Cult

Ver também
 
 

Desambiguações de artes